San Ramon – miasto w USA, w Kalifornii
 San Ramón – miasto w Boliwii
 San Ramón – miasto w Boliwii
 San Ramón – miasto w Chile
 San Ramón – miasto w Kostaryce
 San Ramón – miejscowość na Kubie
 San Ramón – miasto w Nikaragui
 San Ramón – miasto w Peru
 San Ramón – miejscowość i gmina w Salwadorze
 San Ramón – miasto w Urugwaju

Zobacz też 
 San Ramón de la Nueva Orán – miasto w Argentynie